Koa bezeichnet:

 einen hawaiischen Akazienbaum, siehe Koa-Akazie
 eine Person aus der Bibel, siehe Koa (Person)
 ein japanischer Elektronikhersteller, siehe Kōa (engl. KOA Corporation)
 eine in den USA und in Kanada existierende Campingplatzkette, siehe Kampgrounds of America
 Koa (Westmolo), ein Dorf im indonesischen Distrikt Westmolo in Westtimor

KOA bezeichnet:
 KOA (Hörfunksender), US-amerikanischer Hörfunksender aus Denver, Colorado
 Kona International Airport at Keahole (IATA-Code), Flughafen bei Kailua-Kona auf der Insel Hawaii

KoA ist die Kurzform von Kostenart

Siehe auch:
 COA

Abkürzung